Чемпионат Азии по международным шашкам среди женщин 2013 года прошёл в Ташкенте (Узбекистан) с 4 по 17 мая по швейцарской системе в 8 туров. В турнире приняли участие 15 спортсменок из 5 стран.

Результаты

Классические

Блиц 
Игры проходили по швейцарской системе в 7 туров.

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 Результаты чемпионата на Едином шашечном сайте

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2013 год в шашках
Май 2013 года
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Спорт в Узбекистане в 2013 году
Чемпионаты Азии в 2013 году
Международные соревнования по шашкам в Узбекистане
Чемпионаты Азии в Узбекистане